Nafeh steht für

 Nafeh (Zeitschrift), eine iranische Zeitschrift
 Bashir Nafeh (1960–2005), Leiter des palästinensischen Militärgeheimdienstes